Indiana Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Indiana Theatre (Marion County, Indiana), ID-Nr. 79000035
 Indiana Theatre (Vigo County, Indiana), ID-Nr. 83004578